

Населені пункти та їхні частини

 Болеславиці — село в гміні Явожина-Шльонська Свідницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Болеславиці — село в гміні Болеславець Болеславецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Болеславиці — село в гміні Кобильниця Слупського повіту Поморського воєводства
 Болеславиці — частина міста Болеславець у Болеславецькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Болеславиці — осада в гміні Ґоленюв Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки